Westchester (Florida), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Florida 
 Westchester (Illinois), població dels Estats Units a l'estat d'Illinois
 Westchester (Los Angeles), un barri en l'occident de Los Angeles, Califòrnia.
 Comtat de Westchester, estat de Nova York.